III чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 18 по 19 ноября 1967 года в Копенгагене (Дания).                                                                                

Программа выступления гимнасток в индивидуальном первенстве состояла из трёх видов — два упражнения с предметом (скакалка, обруч) и без предмета; также прошли соревнования в личном многоборье. В групповом первенстве были представлены упражнения с шестью обручами.

Участницы

Результаты

Таблица медалей

Скакалка

Обруч

Упражнение без предмета

Многоборье

Групповые упражнения (6 обручей)

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Ноябрь 1967 года
Гимнастика в Дании
Чемпионаты мира по художественной гимнастике